Dayton est une communauté canadienne du comté de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse.

Notes et références 

 

Comté de Yarmouth
Pages avec des traductions non relues
Localité en Nouvelle-Écosse